

Toponyme 
 Le Pradet, commune française située dans le département du Var.

Patronyme 
 Gilbert Pradet (1915-1979), résistant, écrivain et journaliste français.

Voir aussi 
 Pradet-Balade.